Santíssimo, quartiere di Rio de Janeiro
 Santissimo Sacramento

Altri progetti